В статье описывается распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в Санкт-Петербурге. Первый случай заболевания в городе был зарегистрирован 5 марта 2020 года.

Согласно официальным оперативным данным, по состоянию на 9 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге выявлено 808 984 случаев инфицирования, при этом 750 706 человека выздоровело, 26 707 заболевших умерло.

Статистика

Хронология распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге

Март 2020 
5 марта в Санкт-Петербурге зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался итальянский студент Рикардо из СЗГМУ им. Мечникова, который приехал в страну из Милана 29 февраля, а 2 марта обратился за медицинской помощью.
В тот же день было объявлено об отмене XXIV Петербургского международного экономического форума, который должен был пройти в Санкт-Петербурге в начале июня 2020 года.

13 марта Правительство Санкт-Петербурга приняло Постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствия с которым в городе вводится режим повышенной готовности, а также ряд ограничений. В частности, запрещается проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек.

16 марта в Петербурге зафиксирован первый случай заражения коронавирусом без поездки за границу. К этому времени в городе было уже девять случаев заражения, а также 238 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус.

26 марта Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал Постановление, которым вводятся дополнительные меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению, в Санкт-Петербурге запрещается посещение учащимися школ и средних профессиональных учебных заведений, а также кружков, секций и других учреждений дополнительного образования. Обучение переводится на дистанционный режим. Также запрещаются занятия в помещениях физкультурно-спортивных организаций. Спортивную подготовку предписано проводить с использованием дистанционных технологий.

Физическим лицом запрещается посещения религиозных организаций, а также парков, садов, скверов. Закрывается доступ посетителей в бассейны и фитнес-центры и аквапарки. Приостанавливается проведение досуговых мероприятий в помещениях, расположенных в объектах торговли (торговых и торгово-развлекательных центрах), оказание услуг общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах, за исключением случаев, если есть отдельный зал для посетителей. В таком отдельном помещении (здании) должно обслуживаться не более 50 человек одновременно.

Апрель 2020 
5 апреля ряд ранее введённых ограничений продлен до конца месяца.

17 апреля в Санкт-Петербурге коронавирус подтвержден более чем у 100 медицинских работников.

В апреле стало известно, что один из павильонов выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове, где когда-то проводился ПМЭФ, отдадут под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией. 3 мая в переоборудованный под госпиталь Ленэкспо в поступили первые 24 пациента с коронавирусом.

Май 2020 
С 12 мая введено обязательное ношение медицинских масок и перчаток в общественных местах. Также все ограничения и запреты, которые были введены в городе из-за коронавируса, сохраняются до конца мая.

16 мая число зараженных COVID-19 в Санкт-Петербурге перешагнуло отметку в 10 000 человек.

Июнь 2020 
С 1 июня в Петербурге ослабят ограничения, связанные с коронавирусом:

 Режим самоизоляции для пожилых граждан старше 65 лет будет носить рекомендательных характер;
 Ношение масок и перчаток на улице также будет носить характер рекомендации;
 Использование СИЗ в общественных местах, транспорте и магазинах остается обязательным;
 Откроют нотариальные и юридические конторы;
 Посещать кладбища разрешается, при этом обязательно соблюдение масочного режима.

С 5 июня разрешается посещение гражданами помещений религиозных организаций при условии обеспечения религиозными организациями безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также следующих условий:
 использования гражданами, в том числе служителями и религиозным персоналом религиозных организаций, средств индивидуальной защиты, указанных в пункте 2-5.3 постановления;
 соблюдения между гражданами дистанции не менее 1,5 метра;
 соблюдения иных санитарных мер (дезинфекция контактных поверхностей, регулярное проветривание и использование оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях религиозных организаций, антисептическая обработка рук при входе в указанные помещения);
 обеспечения нахождения в помещениях религиозных организаций, доступных для посещения граждан, не более 1 человека на 4 м² в помещениях религиозных организаций площадью до 400 кв. м, не более 100 человек в помещениях религиозных организаций площадью более 400 кв. м;
 проведения разъяснительной работы с гражданами по соблюдению мер и рекомендаций, установленных в постановлении.

12 июня число заразившихся в Санкт-Петербурге превысило 20 тысяч человек.

С 15 июня 2020 года разрешается работа:
 специализированных объектов розничной торговли мебелью (за исключением объектов розничной торговли, находящихся в зданиях торгово-развлекательных комплексов и торговых центров) и специализированных торговых центров, в которых ведется исключительно розничная торговля мебелью;
 библиотек и архивов (по предварительной записи);
 риэлтерских организаций (по предварительной записи);
 рекрутинговых агентств (по предварительной записи);
 парикмахерских, за исключением оказания косметических услуг (по предварительной записи);
 отдельных городских бань (только в части работы помывочных зон);
 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги населению в соответствии с перечнем, приведенным в приложении к постановлению, за исключением расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах и комплексах;
 фотомастерских, фотостудий и фотоателье;
 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги по ремонту, обслуживанию и аренде велосипедов и самокатов, при условии обеспечения регулярной дезинфекции велосипедов и самокатов перед их передачей клиентам.

При этом указанные субъекты до начала деятельности должны обеспечить стандарт безопасности, разработанный для их вида деятельности в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

16 июня число заболевших превысило 21 тыс. человек.

17 июня число выздоровевших превысило 10 тыс. человек.

21 июня количество заболевших превысило 22 тыс. человек, количество выздоровевших превысило 13 тыс. человек, тогда как количество активно больных инфекцией стало меньше 8 тыс. человек.

С 22 июня возобновляется работа:

 Санаториев, в санаториях начнут принимать горожан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;
 Краткосрочная аренда автомобилей. Владельцы транспорта обязаны регулярно дезинфицировать машины перед тем, как передавать их.

23 июня число смертей от коронавируса в городе превысило 900 человек.

24 июня число выздоровевших превысило 14 тыс. человек.

С 25 июня 2020 года разрешается оказание таких услуг, как:
 Плановая медицинская помощь в стационарах и амбулаториях (за исключением перепрофилированных для лечения COVID-19);
 Вакцинация и диспансеризация;
 Разрешается посещение поликлиник (в том числе и стоматологических).

25 июня число заболевших превысило 23 тыс. человек, число выздоровевших превысило 15 тыс. человек.

26 июня число смертей от коронавируса в городе превысило 1 тыс. человек, тогда как количество активно больных инфекцией стало меньше 7 тыс. человек.

С 28 июня 2020 года открываются:
 Детские и спортивные площадки;
 Сады, парки и скверы;
 С 10:00 — коммерческая навигация по рекам и каналам города.

С 29 июня 2020 разрешается работа:
 Зоопарков;
 Маникюрных и педикюрных салонов;
 Торжественная регистрация брака (на регистрации разрешено присутствовать не более 10 человек);
 Летние кафе и веранды.

При этом возобновление оказания услуг, а также работы организаций и предприятий возможно только при соблюдении Стандартов безопасности и требований Роспотребнадзора.

Июль 2020 
С 6 июля в Петербурге свою работу возобновят государственные музеи и учреждения, осуществляющие выставочную деятельность, фитнес-центры (кроме тех, что находятся в ТРЦ) и плавательные бассейны.

23 июля число заразившихся в Санкт-Петербурге превысило 30 тысяч человек.

С 27 июля возобновляют работу следующие объекты:
 бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг, расположенные в торговых и торгово-развлекательных центрах, но лишь при наличии обособленных помещений и торговых залов;
 детские игровые комнаты — как в торговых центрах, так и на предприятиях общественного питания;
 детские сады возобновляет работу в обычном режиме;
 объекты, в которых проводятся торжественная регистрация браков (однако возможно одновременное присутствие не более 30 человек, не считая должностных лиц органов ЗАГС);
 частные музеи и выставочные залы, аквапарки.
 туроператоры и турагенты, станут доступны экскурсионные услуги;
 организации, оказывающие услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

Снимается запрет на проведение тестовых поездок в автосалонах, розничную торговлю и оказание услуг общественного питания в садах, парках и скверах Санкт-Петербурга.

Возобновление деятельности всех перечисленных выше организаций возможно при условии получения уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности. Также они должны обеспечить использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук (за исключением посетителей аквапарков и организаций физкультуры и спорта, детских игровых комнат и предприятий общественного питания), соблюдение необходимых санитарных мер и дистанции между гражданами не менее 1,5 метра.

Иные временные ограничения продлеваются по 16 августа. В частности, сохраняется временное ограничение на проведение досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, публичных мероприятий.

Август 2020 
03.08.2020 МФЦ Санкт-Петербурга возобновили работу в штатном режиме, согласно привычному графику.

С 8 августа возобновляется работа парков аттракционов, расположенных под открытым небом. Также снимается запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции между ними не менее 1,5 метра.

Сентябрь 2020 

12 сентября в Санкт-Петербурге возобновили работу кинотеатры и фудкорты. Отменена предварительная запись в бассейны, фитнес-клубы, а также в архивы и библиотеки.

Октябрь 2020 
01.10.2020 в Петербурге было анонсирование усиление масочного режима в общественном транспорте. Пассажирам вменена обязанность использовать маски и перчатки. Без индивидуальных средств защиты им запрещено находиться на станциях метро и в салонах транспортных средств.

10.10.2020 зафиксирована вспышка смертей от коронавируса. За сутки умерло 36 человек, что является рекордом за последние 3 месяца.

13.10.2020 Петербург побил майский рекорд по заболевшим коронавирусом. За день выявлено 557 новых заболевших. Также отмечалось, что в Петербурге - самая высокая смертность от коронавируса среди регионов РФ.

14.10.2020 первый петербургский вуз СПбГЭУ объявил о переводе студентов на удаленный формат обучения с 19 октября.

22.10.2020 власти Петербурга (Александр Беглов) запретили кафе, барам и ресторанам работать по ночам (с 23:00 по 06:00). Запрет вступает в силу с 26 октября сроком на месяц.

27.10.2020 вспышка коронавируса произошла в театре Ленсовета.

Ноябрь 2020 
06.11.2020 губернатор Александр Беглов попросил вузы Петербурга перейти в дистанционный формат «в связи с осложнением в Петербурге санитарно-эпидемиологической обстановки».

11.11.2020 власти Петербурга (Александр Беглов) ввели самоизоляцию для пожилых старше 65 лет, при этом им разрешили прогулки, занятия спортом, посещение врачей и магазинов, а также выгул домашних животных. В театры, концертные залы, кинотеатры и на прочие культурные площадки отныне будут допускать не более 50% посетителей от числа зрительских мест.

27.11.2020 в Ледовом дворце прошел масштабный концерт рэппера Басты, который вызвал скандал и судебное разбирательство. Концерт в разгар пандемии осудил премьер-министр Михаил Мишустин. Роспотребнадзор требовал закрытия дворца, однако суд ограничился штрафом в полмиллиона рублей по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Вице-губернатор Евгений Елин предрек всплеск заболеваемости в городе через две недели после концерта.

Январь 2021 
01.01.2021 На 1 января 2021 года по сравнению с тем же днём в 2020 году в Санкт-Петербурге была зафиксирована депопуляция после непрерывного 12-летнего прироста населения.

Список медицинских учреждений города, принимающих больных коронавирусной инфекцией COVID-19 
В Санкт-Петербурге развернуто 6744 койки для больных коронавирусной инфекцией.

Список учреждений, принимающих больных коронавирусной инфекцией:
 СПб ГБУЗ «ГМПБ 2»;
 СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина»;
 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»;
 СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия»;
 СПб ГБУЗ «Александровская больница»;
 СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница»;
 СПб ГБУЗ «Городская больница № 20»;
 СПб ГБУЗ «Городская больница № 40»;
 СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»;
 СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н. А. Семашко»;
 СПб ГБУЗ «Городская больница № 15»;
 СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16»;
 СПб ГБУЗ «ДГКБ № 5 им. Н. Ф. Филатова»;
 СПб ГБУЗ «ДГБ Св. Ольги»;
 СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 3 им. Скворцова-Степанова»;
 СПб ГБУЗ «Больница им. П. П. Кащенко»;
 442-й окружной военный клинический госпиталь;
 Клиническая больница святителя Луки;

Федеральные медицинские учреждения:
 ФГБУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова МЗ РФ;
 ФГБУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова МЗ РФ;
 ФГБУ ВО СПбГПМУ;
 ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» МЗ РФ;
 ФГбУ «СПб НИИФ» Минздрава России;
 ФГБУ «Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова» ФМБА.

По состоянию на начало июня 2020 года в Санкт-Петербурге осталось только три больших больницы, которые не были перепрофилированы под лечение коронавируса: 26-я городская больница, Елизаветинская больница и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

18 июня 2020 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под коронавирус. По его словам, сейчас в Петербурге 10,5 тысяч инфекционных коек. Поэтому город будет развивать госпиталь «Ленэкспо», там оборудуют ещё 2,5 тысячи коек.

Примечания 

Катастрофы в Санкт-Петербурге
Пандемия COVID-19 по городам
2020 год в Санкт-Петербурге
2021 год в Санкт-Петербурге